Елена Лапшина:
 Лапшина, Елена Евгениевна (род. 1970) — русская поэтесса, член Союза писателей Москвы. 
 Лапшина, Елена Николаевна (род. 1972) — российский политик.